Pelo grande sucesso do álbum When Breath Escapes da banda Sinai Beach ele foi relançado pela gravadora Victory Records em 4 de Abril de 2006.

Faixas
"Candice" - 3:17
"Man or Animal?" - 2:33
"Never Say Never" - 3:18
"...of a Man" - 3:45
"Vile" - 2:20
"My Gun, Your Bullet" - 3:13
"True/False" - 3:40
"Humanity" - 3:20
"Awakening Of The Forgotten" - 1:54
"When Breath Escapes" - 2:55

Álbuns de Sinai Beach
Álbuns de 2006